

Cinema
Not Fade Away – film statunitense del 2012 diretto da David Chase

Musica
Not Fade Away – album della Nitty Gritty Dirt Band
Not Fade Away – album di David Kitt
Not Fade Away – canzone scritta da Buddy Holly e Norman Petty.
Not Fade Away/Little by Little – singolo dei The Rolling Stones del 1964